Тортеро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 130 км на південний схід від Орлеана, 45 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 356 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 829,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тортерон на сайті французького Національного інституту географії
 Тортерон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тортерон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тортерон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тортерон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер